

Patronyme 

 Jean Paulhac (1921-2011), écrivain français.

Toponymes 

 Paulhac, commune française du Cantal.
 Paulhac, ancienne commune française de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Fursac.
 Paulhac, commune française de la Haute-Garonne.
 Paulhac, commune française de la Haute-Loire.
 Paulhac, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Verfeil.
 Paulhac-en-Margeride, commune française de la Lozère.

Homonymie
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France